Andrej Komac, (Šempeter pri Gorici, 4 de dezembro de 1976) é um futebolista esloveno. Costuma jogar como volante. Atualmente, joga no Maccabi Tel Aviv FC, do Israel.

Carreira 
Komac representou a Seleção Eslovena de Futebol na Copa do Mundo de 2010.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Eslovénia
Futebolistas do ND Gorica
Futebolistas do Club Sport Marítimo
Futebolistas do Djurgårdens IF
Futebolistas do Ruch Chorzów
Futebolistas do Maccabi Tel Aviv
Jogadores da Seleção Eslovena de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010